Paramormia är ett släkte av tvåvingar som beskrevs av Günther Enderlein 1935. Paramormia ingår i familjen fjärilsmyggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Fjärilsmyggor
Paramormia